

Пояснения к таблице 
 В таблице учтены результаты матчей, сыгранных в Ла Лиге (с 1929 года). В статистику не включены матчи Средиземноморской лиги (1936/37), а также матч за сохранение места в чемпионате сезона 1941/42.
 В таблице указаны современные названия клубов

Все матчи «Барселоны» в лиге 
 Статистика приведена по состоянию на конец сезона 1968/69

Общая статистика

Примечания

Ссылки 

ФК «Барселона»
Статистика испанских футбольных клубов